Saint Eugène désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes.

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique de leur décès supposé :
 Eugène de Rome († 262), avec Lucille de Rome, Flore, Antonin, Théodore et dix-huit autres  martyrs à Rome sous l'empereur Gallien ; célébrés le 29 juillet.
 Eugène de Mélitène († vers 290), l'un des 33 martyrs de Mélitène en Arménie sous Dioclétien et Maximien, avec Hiéron ; célébrés le 7 novembre.
 Eugène de Trébizonde (), martyr avec Candide, Valérien et Aquilas ; célébré le 21 janvier.
 Eugène de Lille, plus connu sous le nom d'Eubert, évangélisateur en Flandre, célébré le 1 février.
 Eugène d'Arménie († 302), martyr avec Eustrate, Auxence, Mardaire et Oreste ; célébré le 13 décembre.
 Eugène de Chersonèse (), évêque et martyr ; célébré le 7 mars.
 Eugène du Mont Izla (), en syriaque Mar Awgin, moine égyptien, fondateur du cénobitisme en Syrie.
 Eugène de Carthage († 481), évêque mort en Languedoc ; célébré le 13 juillet.
 Eugène de Milan ( ou ), évêque de Milan en Lombardie ; célébré le 30 décembre. 
 Eugène et sa fille Marie (), moine et moniale ; fêté le 12 février.
 Eugène de Aardstraw (), premier évêque de Aardstraw, diocèse dont le siège a été déplacé à Derry en 1254 ; célébré le 23 août.
 Eugène de Tolède († 657), évêque de Tolède et poète ; célébré le 13 novembre.  
 Eugène d'Aitolie († 1682), originaire d'un village proche de Naupacte, hiéromoine, défendit la foi orthodoxe face aux influences papistes et à la pression musulmane dans la Grèce occupée par les Ottomans ; célébré le 5 août. 
 Eugène de Grenoble (Bienheureux), (), pieux ermite qui aurait été missionné par la Vierge-Marie de tailler une statue miraculeuse (voir Notre-Dame des Grâces). Fêté le .

Saints des Églises catholiques 
 Eugène de Deuil-la-Barre (), né à Rome, compagnon de saint Denis de Paris, évangélisa l'Espagne, où il fut évêque de Tolède ; martyrisé à Deuil-la-Barre près de Paris ; célébré le 15 novembre.
 Eugène de Mauritanie († 362), avec Macaire, relégués dans un désert en Mauritanie (Tunisie actuelle), puis tués à coups d'épée, lors de la persécution de l'empereur Julien ; célébré le 20 décembre.
 Eugène de Mazenod († 1861), évêque de Marseille et fondateur de la congrégation cléricale missionnaire des Oblats de Marie-Immaculée; célébré le 21 mai.

Références

Eugene